Kingstown – stolica państwa Saint Vincent i Grenadyny 
 Kingstown – zatoka na wyspie Saint Vincent 
Miejscowości w USA:
 Kingstown – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Queen Anne’s
 Kingstown – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cleveland